Петровский (Малый тронный) зал Зимнего дворца создан в 1833 году по проекту архитектора О. Монферрана. Посвящён памяти Петра I.

История 
К работе над проектом нового зала на месте находившихся здесь Казачьего зала и Арабесковой комнаты О. Р. Монферран приступает в апреле 1833 года. Возникновение двух новых парадных залов (Петровского и Фельдмаршальского) было частью замысла Николая I о превращении Зимнего дворца в памятник истории имперского периода развития России. После пожара 1837 года с незначительными изменениями восстановлен В. П. Стасовым. Для обивки стен теперь использовался не розовый, как прежде, а «пунцовый» бархат, по которому были прибиты «бронзовые вызолоченные орлы числом 900».

В отделке интерьера зала использованы вензель императора (две латинские буквы «P»), двуглавые орлы и короны. После проведения в середине XIX века геральдической реформы в убранство зала были внесены некоторые изменения (работы велись под руководством А. И. Штакеншнейдера).

Серебряный (с позолотой) трон был выполнен в Петербурге в конце XVIII в. За троном, на монументальном портале находится картина итальянского живописца Якопо Амигони «Царь Пётр I с аллегорической фигурой Славы (богиней мудрости Минервой)». Картина была написана после смерти Петра I в 1725 году в период 1732—1734 годов для русского посла в Лондоне Антиоха Кантемира. В верхней части стен помещены полотна, изображающие знаменитые сражения Северной войны — Полтавскую баталию и битву при Лесной (П. Скотти и Б. Медичи).

Зал украшают шитые серебром панно из лионского бархата. В 2018 году прошла реставрация вышивки и бронзовых элементов. Серебряные нити подверглись очистке лазером. Ткань была вновь создана по сохранившимся образцам на той же мануфактуре («Дом Prelle»), где её изготовляли в XIX веке. Интерьер дополняют изделия из серебра петербургской работы. В зале находятся два консольных стола из серебра, на стенах размещены серебряные бра, выполненные в 1800—1801 годах мастером И. В. Бухом. Эти предметы, ранее украшавшие Тронный зал Марии Фёдоровны, были спасены во время пожара.

В 1915—1917 гг. зал занимал военный госпиталь Красного Креста. Здесь сёстры милосердия обслуживали самых тяжёлых больных.

Архитектура 
Перекрытый крестовым сводом зал имеет грандиозную полуциркульную нишу (экседру), оформленную как триумфальная арка. Софит арки декорирован лепным золочёным орнаментом с изображением в шелыге латинского вензеля Петра I. В глубине экседры устроено тронное место — портал в форме эдикулы. Портал фланкирован монолитными колоннами из ревневской яшмы и завершён разорванным фронтоном. На беломраморных панелях, расположенных по периметру зала, закреплены бронзовые золочёные окружённые лавровыми листьями вензеля Петра I. В центре каждого из 10 бархатных панно высотой 5,3 м расположены большие бронзовые золочёные орлы. Композицию панно дополняют малые орлы (всего 244 штуки), вензели, и орнамент, содержащий лавровые листья, ветки, ягоды, банты (всего 7200 штук).

Примечания

Литература

Ссылки 
  Описание Петровского (Малого тронного) зала на сайте Эрмитажа

Залы Зимнего дворца
Интерьеры Огюста Монферрана
Произведения 1833 года